Ю́рий Мирошниче́нко:
 Мирошниченко, Юрий Алексеевич (род. 1941) — украинский государственный деятель.
 Мирошниченко, Юрий Васильевич (1913—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Мирошниченко, Юрий Романович (род. 1970) — украинский государственный деятель, правозащитник.